María de Gonzaga puede referirse a:
 María Gonzaga de Mantua (1609 - 1660), esposa de Carlos de Gonzaga-Nevers, madre de Carlos II de Gonzaga-Nevers y regente del Ducado de Mantua y de Montferrato durante la minoría de edad de su hijo;
 María Luisa de Gonzaga (1611 - 1667), hija mayor de Carlos I de Gonzaga-Nevers, Reina de Polonia al casarse con Vladislao IV Vasa, al enviudar se casó con el hermano de su esposo Juan II Casimiro Vasa;
 Ana María de Gonzaga (1616 – 1684), hija menor de Carlos I de Gonzaga-Nevers, casada con Enrique II de Guisa. El matrimonio se anuló y Ana María volvió a casarse con Eduardo del Palatinado-Simmern.